OnStage Performing Arts - theaterschool in Paramaribo, Suriname
 On Stage (televisieprogramma) - cultureel televisieprogramma van de VPRO, Nederland
 On Stage (radioprogramma) - radionprogramma op NPO 3FM, Nederland
 On Stage (Elvis Presley) - album van Elvis Presley
 On Stage (Rainbow) - album van Rainbow
 On Stage (Jorge Ben) - album van Jorge Ben
 On Stage (Loggins and Messina) - album van Loggins and Messina
 On Stage (1954) - Amerikaanse film uit 1954
 On Stage (2004) - Nederlandse film uit 2004